

Sigle 
 PlayStation 1 – versione classica della Console della Sony

Altro 
 P.S.1 Contemporary Art Center – museo di arte contemporanea di New York (Stati Uniti d'America)